Asklepiodoros (latinisiert Asclepiodorus) ist der Name folgender Personen:

 Asklepiodoros (Maler), athenischer Maler
 Asklepiodoros (Schauspieler), Schauspieler 
 Asklepiodoros (Satrap) († nach 326 v. Chr.), Sohn des Eunikos, makedonischer Soldat und Statthalter

 Asklepiodoros (Sohn des Philon), makedonischer Offizier